, un township du comté de Tuscola au Michigan.
 , un township du comté d'Adams au Nebraska.
 Juniata Township, un township du comté de Bedford en Pennsylvanie.
 Juniata Township, un township du comté de Blair en Pennsylvanie.
 Juniata Township, un township du comté de Huntingdon en Pennsylvanie.
 , un township du comté de Perry en Pennsylvanie.

Homonymie de townships